Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1962 года прошёл 17—18 февраля в Иматре (Финляндия). В нём приняла участие 31 спортсменка из 12 стран. Вновь весь пьедестал заняли советские спортсменки. На заключительной дистанции приняли участие 16 лучших спортсменок по итогам трёх дистанций.

Результаты

Ссылки 
 Результаты

Международные соревнования по конькобежному спорту в Финляндии
1962 год в Финляндии
Февраль 1962 года
Международные спортивные соревнования в Иматре
Чемпионаты мира в Финляндии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин